Scientific Review of Alternative Medicine é um periódico científico publicado pela Comissão Científica de Medicina e Saúde Mental. 

Revistas científicas de medicina